Dead by April:

 Dead by April — группа из города Гётеборг, Швеция.
 Dead by April — дебютный альбом шведской металкор-группы Dead by April.